|-
| 190701 - ||  || 23 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190702 - ||  || 26 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190703 - ||  || 23 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190704 - ||  || 28 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190705 - ||  || 24 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190706 - ||  || 27 martie 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 190707 - ||  || 29 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190708 - ||  || 20 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190709 - ||  || 20 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190710 - ||  || 26 martie 2001 || Kitt Peak || 
|-
| 190711 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190712 - ||  || 15 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190713 - ||  || 24 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190714 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190715 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190716 - ||  || 24 mai 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190717 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190718 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190719 - ||  || 14 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 190720 - ||  || 14 iulie 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 190721 - ||  || 22 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 190722 - ||  || 20 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 190723 - ||  || 21 iulie 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 190724 - ||  || 27 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 190725 - ||  || 21 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190726 - ||  || 29 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 190727 - ||  || 25 iulie 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 190728 - ||  || 25 iulie 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 190729 - ||  || 3 august 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 190730 - ||  || 13 august 2001 ||  || , 
|-
| 190731 - ||  || 15 august 2001 || Badlands || 
|-
| 190732 - ||  || 9 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 190733 - ||  || 10 august 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 190734 - ||  || 11 august 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 190735 - ||  || 11 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190736 - ||  || 13 august 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 190737 - ||  || 1 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 190738 - ||  || 14 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 190739 - ||  || 13 august 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 190740 - ||  || 13 august 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 190741 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190742 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190743 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190744 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190745 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190746 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190747 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190748 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190749 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190750 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190751 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190752 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190753 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190754 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190755 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190756 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190757 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190758 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190759 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190760 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190761 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190762 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190763 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190764 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190765 - ||  || 25 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 190766 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190767 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190768 - ||  || 24 august 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 190769 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190770 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190771 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190772 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190773 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190774 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190775 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190776 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190777 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190778 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190779 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190780 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190781 - ||  || 23 august 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 190782 - ||  || 23 august 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 190783 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190784 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190785 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190786 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190787 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190788 - ||  || 11 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190789 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190790 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190791 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190792 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190793 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190794 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190795 - ||  || 11 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190796 - ||  || 9 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 190797 - ||  || 9 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 190798 - ||  || 14 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 190799 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190800 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-